Der Frosch mit der Maske steht für:

 Der Frosch mit der Maske (Roman), Roman von Edgar Wallace (1925)
 Der Frosch mit der Maske (Film), deutsch-dänischer Spielfilm von Harald Reinl (1959)